Омало (, катаревуса: Ομαλόν, Омалон) може да се отнася за:

 Рамна, на гръцки Омало, село в дем Пеония, Гърция.
 Рамна, на гръцки Омало, село в дем Синтика, Гърция.
 Омало, село в Тушетия, Грузия